Ви́лли Мэре́сс (, 1 октября 1928, Моминьи — 2 сентября 1969, Остенде) — бельгийский автогонщик, двукратный победитель Targa Florio, пилот 24 часов Ле-Мана и Формулы-1.

Карьера

До Формулы-1 

Первое крупное спортивное достижение Вилли Мэресса состоялось в 1956. Тогда на Mercedes 300SL Вилли выиграл ралли Льеж-Рим-Льеж. Главным соперником Мэресса был его соотечественник — Оливье Жендебьян, и между двумя бельгийцами развернулось длительное соперничество. В 1957 Вилли Мэресс попал во множество аварий в гонках спорт-каров, однако в 1958 вместе с Жаком Сватерсом стал вторым в гонке 12 часов Реймса на Ferrari Berlinetta. 
В 1959 Мэресс и Жендебьян сошлись на трассе ещё раз, теперь — в автогонке Tour de France Automobile (англ.). Тогда Вилли опередил Оливье в некоторых спецучастках, но выиграть гонку не смог.

Формула-1: Scuderia Ferrari 

Команда Scuderia Ferrari заинтересовалась Вилли Мэрессом, и в 1960 ему была предоставлена возможность участвовать в Targa Florio, где он стал четвёртым. Тогда же начались и выступления Мэресса в Формуле-1. На Гран-при Италии 1960 года бельгиец стал третьим. Кроме того, Вилли одержал первую победу в Tour de France Automobile. 
В 1961 Вилли Мэресс одержал несколько побед в Gran Turismo, стал вторым в Ле-Мане вместе с Майком Парксом. В Формуле-1, однако, он успехов не добился. После аварии Мэресса на Гран-при Германии встал вопрос о продолжении карьеры бельгийца, но победа в Tour de France Automobile обеспечили Вилли место тест-пилота — из Scuderia Ferrari ушёл Ричи Гинтер. 
1962 сезон начался для Вилли Мэресса отлично: он выиграл Гран-при Брюсселя и Неаполя, а затем — Targa Florio. Эту гонку Мэресс выиграл вместе с давним соперником — Оливье Жендебьяном. Но уже на Гран-при Бельгии Вилли попал в аварию и получил ожоги, из-за которых пропустил три последующие гонки. В итальянском Гран-при Мэресс стал четвёртым. 
В 1963 Мэресс продолжил выступать за Ferrari и стал в Targa Florio вторым, но после инцидента на Гран-при Германии был уволен из команды.

Последующие выступления 

Вилли присоединился к Equipe National Belge, за которую в 1964 выиграл Гран-при Анголы, в 1965 — 500 километров Спа. В 1966 Мэресс стал вместе с Гербертом Мюллером победителем Targa Florio уже во второй раз. 
В 1968, участвуя в 24 часах Ле-Мана на Ford GT40, Вилли Мэресс попал в аварию и был травмирован. Полностью восстановиться ему не удалось, и в 1969 Мэресс, оставшийся без шансов вернуться в гонки, покончил жизнь самоубийством.

Полная таблица результатов

Формула-1

24 часа Ле-Мана

Targa Florio

Ссылки 
 

Автогонщики Бельгии
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Бельгии
Пилоты Targa Florio
Пилоты Формулы-1 из Бельгии
Пилоты Формулы-1 1960-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Ferrari
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Lotus
Обладатели подиума в Формуле-1
Самоубийцы